VVV steht für:
 VVV Nederland, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer – Vereinigung der niederländischen Tourismusbüros, siehe Tourismus in den Niederlanden
 Verkehrsverbund Vogtland, ein Verkehrsverbund in Sachsen
 Verkehrsverbund Vorarlberg, ein Verkehrsverbund in Österreich
 VVV-Venlo, ein niederländischer Fußballverein aus Venlo
 die Schweizer Verkehrsversicherungsverordnung
 VVV (Zeitschrift), eine surrealistische Zeitschrift in New York City
 Volksalliantie Voor Vooruitgang, eine Partei in Suriname
 Verenigde Volksvergadering, die Vereinigte Volksversammlung von Suriname, siehe Nationalversammlung von Suriname
 Verbrennung, Verbrühung, Vergiftung in der Erste Hilfe

Siehe auch:
 Vvvv
 VVVVVV

Abkürzung